Ла Финкита има више значења:

 Ла Финкита (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Финкита (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику